Дивљина (филм) има више значења:
 Дивљина (филм из 2006), Дизнијев анимирани филм
 Дивљина (филм из 2014), америчка биографска драма
 Дивљина (ТВ филм) из 1967. године